

Лорел — місто, штат Делавер
 Лорел — місто, штат Індіана
 Лорел — місто, штат Айова
 Лорел — місто, штат Меріленд
 Лорел — місто, штат Міссісіпі
 Лорел — місто, штат Монтана
 Лорел — місто, штат Небраска
 Лорел — переписна місцевість, штат Флорида
 Лорел — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Лорел — переписна місцевість, штат Вірджинія